Талица () — село в Усть-Канском районе Республики Алтай России. Входит в состав Талицкого сельского поселения.

История

География 
Расположено в горно-степной зоне западной части Республики Алтай и находится у реки Талица, в месте впадения руч. Подъемный. В полукилометре к западу село Усть-Кумир.

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов:Береговой пер., ул. Ленинская и ул. Партизанская.

Абсолютная высота 746 метров выше уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности населения в 136 жителей

Инфраструктура 
Социальные объекты находятся в центре сельсовета, расположенного в 0,5 км. к западу: МБОУ «Усть-Кумирская СОШ», СП «Усть-Кумирский детский сад», почтамт.

Сельское хозяйство. Животноводство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Находится на автодороге регионального значения «Усть-Кумир — Санаровка» (идентификационный номер 84К-113) протяженностью 8,7 км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района